Bosznia-Hercegovina
Kučine, falu Goražde községben, a Boszniai Drina-menti kantonban

 Horvátország
Kučine falu Solin községben, Split-Dalmácia megyében